Бу () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Бу () — коммуна во Франции, департамент Луаре